Bogatynia (plaats), plaats in Polen
 Bogatynia (gemeente), gemeente in Polen